True North (Bad Religion), een studioalbum van de Amerikaanse punkband Bad Religion uit 2013
True North (Borknagar), een studioalbum van de Noorse progressieve-metalgroep Borknagar uit 2019
True North (a-ha), een studioalbum van de Noorse popgroep a-ha uit 2022
True North (film), een Britse film uit 2006 geregisseerd door Steve Hudson